ciò che è pertinente alla Cecenia
 appartenente al gruppo etnico dei ceceni
 lingua cecena